Goyeneche ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo Manuel Salaberry Goyeneche (* 1952), argentinischer Priester, Bischof von Azul
 Roberto Goyeneche (1926–1994), argentinischer Tangosänger
 Roberto Emilio Goyeneche (1898–1925), argentinischer Bandleader, Tangopianist und -komponist